Gosden est un patronyme porté notamment par :

 Alfred Gosden (1873-1941), directeur de la photographie anglais ;
 John Gosden (1951-), entraîneur britannique de chevaux de courses, spécialisé dans les courses de plat.